Jerzy Pomianowski (1921–2016) – polski pisarz
 Jerzy Pomianowski (ur. 1932) – polski dziennikarz motoryzacyjny
 Jerzy Pomianowski (ur. 1960) – polski dyplomata, prezydent Polskiej Federacji Aikido